Amerikai Egyesült Államok
Metz (Indiana)
Metz (Kalifornia)
Metz (Missouri)
Metz (Nyugat-Virginia)
Metz (Wisconsin)
Metz Township (Michigan)
 Franciaország
Metz, nagyváros
Metz-le-Comte
Metz-en-Couture
Metz-Robert
Metz-Tessy
Pont-de-Metz